Angelica dura är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Koch. Angelica dura ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
dura